На́фкопф (Наф, ) — гора, входящая в состав горного хребта Ретикон. Расположена на границе со Швейцарией, Австрией и Лихтенштейном. Третий по высоте пик княжества Лихтенштейн (2569 или 2570 метров над уровнем моря). 

Имеет «трехгорную вершину» и три гребня: по северо-восточному проходит граница между Австрией и Лихтенштейном, по юго-восточному — швейцарско-австрийская, по северо-западному — швейцарско-лихтенштейнская граница.

См. также 
 Горы Лихтенштейна

Примечания

Ссылки 
 История и археология вокруг Нафкопфа: альпийская археология в пограничном треугольнике
 Нафкопф в справочнике географических и исторических названий Лихтенштейна 
 Фотографии горы

Горные вершины Лихтенштейна
Горные вершины Австрии
Горные вершины Граубюндена